Eppo Cremers (1766-1815), politicus tijdens de Bataafse Republiek
Eppo Cremers (1823-1896), Nederlands politicus